DiCicco ist der Familienname folgender Personen:

 Jessica DiCicco (* 1980), US-amerikanische Schauspielerin und Synchronsprecherin
 Tony DiCicco (1948–2017), US-amerikanischer Fußballtorwart, -trainer und -funktionär